

Toponyme 

 La Rose rouge, cabaret parisien.

Titre 

 La Rose rouge (La rosa rossa), film italien de Luigi Maggi sorti en 1912 ;
 La Rose rouge, film d’Henri Pouctal sorti en 1914 ;
 , roman de Pier Antonio Quarantotti Gambini publié en 1937 ;
 La Rose rouge, film de  Marcel Pagliero sorti en 1951 ; 
 La Rose rouge (La rosa rossa), film italien de Franco Giraldi sorti en 1973.

Voir aussi 

 Rose rouge, single-tube de jazz-French touch de 2000